Eustis kan syfta på:

Eustis, Florida – en stad (city) i Lake County, i delstaten Florida, USA
Eustis, Maine
Eustis, Nebraska